Il singolare del Bank Austria Tennis Trophy 1991 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour 1991.

Anders Järryd era il detentore del titolo, ma ha perso nei quarti contro Michael Stich.

Stich ha battuto in finale 6–4, 6–4, 6–4  Jan Siemerink.

Teste di serie

  Michael Stich (campione)
  Jakob Hlasek (secondo turno)
  Petr Korda (semifinali)
  Goran Prpić (primo turno)

 Andrej Čerkasov (secondo turno) 
 Aleksandr Volkov (secondo turno) 
 Horst Skoff (quarti di finale) 
 Anders Järryd (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 

Bank Austria Tennis Trophy 1991
ATP Tour 1991